Амангильдинский сельсовет:
 Амангильдинский сельсовет — в составе Абзелиловского района Башкортостана.
 Амангильдинский сельсовет — в составе Учалинского района Башкортостана.